Расчленённая  — топоним в России.

Чукотский автономный округ 
 Расчленённая — гора, в юго-западной части Алганского кряжа, севернее горы Остряк, координаты 64°34' с. ш. 171°44' в. д., код ГКГН 599562.
 Расчленённая — гора, в средней части Щучьего хребта, координаты 65°26' с. ш. 169°28' в. д., код ГКГН 157384.

См. также 
 Расчленённое
 Расчленённый
 Расчленённые